McDonald, MacDonald eller Macdonald kan syfta på:

 MacDonald – ett efternamn, förnamn och personer med namnet även McDonald och Macdonald
 MacDonald (skotsk släkt) – 
 McDonald Land – ett tv-spel till NES
 McDonald (auktor) – flera auktorer
 McDonald's – ett amerikanskt multinationellt företag
 Ronald McDonald – en maskot som skapades 1963 för att göra reklam för McDonald's
 Ronald McDonald Hus – hus i anslutning till barnsjukhus
 Macdonalds identiteter – inom matematiken några identiteter bland oändliga produkter
 Old MacDonald Had a Farm – en berömd barnvisa på engelska

Geografi

Antarktis 

 Mount McDonald, Antarktis, 
 McDonald Bank – en bank
 McDonald Heights – en kulle
 McDonald Ridge (bergstopp) – en bergstopp
 MacDonald, Antarktis

Se även 
 McDonald Bay
 McDonald Point

Australien 

 Lake Mcdonald – en sjö i Queensland
 Lake MacDonald

Indiska Oceanen

 Heard- och McDonaldöarna – en ögrupp som tillhör Australien
 McDonald Island – en av öarna i Heard- och McDonaldöarna

Kanada 
 Rivière MacDonald
 McDonald Park

USA 

 McDonald, North Carolina, ort, Robeson County, 
 McDonald, Ohio, ort, Trumbull County, 
 McDonald, Pennsylvania, ort, Washington County, 
 McDonald, Kansas, ort, Rawlins County,

Se även
 McDonald County

Se även

 McDonald Lake – flera platser
 McDonald Ridge – flera platser
 Lake Macdonald  – flera platser
 Mount Macdonald
 Mount McDonald 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar